Кунене () — провинция в Анголе. Административный центр провинции — город Онджива.

География 
Провинция Кунене расположена на крайнем юге Анголы. К северу от неё лежит провинция Уила, к западу — провинция Намибе, к востоку — провинция Квандо-Кубанго. На юге Кунене проходит государственная граница между Анголой и Намибией. Через провинцию Кунене протекает река Кунене, по которой также проходит граница между Анголой и Намибией. Площадь Кунене составляет 89 342 км².

История 
В второй половине 1970-х — 1980-е годы провинция Кунене являлась опорной базой для партизан из соседней Намибии, в связи с чем неоднократно подвергалась вторжениям со стороны войск ЮАР.

Население 
По данным на 2014 год численность населения провинции составляла 965 288 человек.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 
 Кахама (Cahama)
 Кваньяма (Cuanhama)
 Курока (Curoca)
 Кувелаи (Cuvelai)
 Намакунде (Namacunde)
 Омбаджа (Ombadja)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции  

Провинции Анголы